Le championnat du Brésil de football 1994 est la  du championnat du Brésil de football. Il détermine chaque année le champion parmi les équipes de football brésiliennes de première division. La victoire est revenue à Palmeiras.

Première phase

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Deuxième phase

Poule des vainqueurs

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Second tour

Groupe A

Groupe B

Général

Poule des perdants

Phase finale

1/4 de finale 
 Bragantino 1-1 ; 0-0 Corinthians Paulista
 São Paulo 1-0 ; 2-4 Guarani
 Bahia 1-2 ; 1-2 Palmeiras
 Atlético Mineiro 2-0 ; 1-2 Botafogo

1/2 finales 
 Atlético Mineiro 3-2 ; 0-1 Corinthians Paulista
 Palmeiras 3-1 ; 2-1 Guarani

Finale 
 Corinthians Paulista 1-3 ; 1-1 Palmeiras
Palmeiras remporte le championnat.

Classement final

Notes et références 
  Résultats sur RSSSF

1994
Brésil
Sport au Brésil en 1994